Teodor Atanasiu este numele purtat de mai multe persoane:
Teodor Atanasiu (n. 1962), om politic român
Teodor Atanasiu (1880-1921), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia